De technische routine voor teams tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2013 vond plaats op 20 en   22 juli 2013 in het Palau Sant Jordi in Barcelona.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Team